AMJ peut faire référence à :
 Association mondiale des journaux ;
  ;
 Auteurs & maîtres de jeux, une ancienne maison d'édition de scénarios médiéval-fantastiques, selon la liste d'éditeurs de jeux de rôle.